Rödelstein bezeichnet folgende geographischen Objekte:

 Rödelstein (Bärweiler), Felsen im Nordpfälzer Bergland bei Bärweiler, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz, siehe Liste der Naturdenkmale in Bärweiler
 Rödelstein (Wasgau), auch Rothelstein, Felsen im Wasgau bei Oberschlettenbach und Vorderweidenthal, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, siehe Liste der Naturdenkmale in Oberschlettenbach

Siehe auch: 
 Rötelstein
 Röthelstein